

Geografia 
 Castello di Monte Cascioli – nella collina si Sant'Ilario, Lastra a Signa.
 Villa Monte Cascioli – villa storica nel comune di Scandicci.

Persone 
 Andrea Cascioli – fumettista italiano.
 Cristiana Cascioli – medaglia d'oro ai mondiali di scherma.
 Francesco Cascioli – condatore della rivista Il Male e autore di copertine di Famiglia Cristiana.
 Gianluca Cascioli – compositore italiano.
 Giuseppe Cascioli da Poli – monsignore di Tivoli, storico, autore de Gli uomini illustri o degni di memoria della città di Tivoli dalla sua origine ai nostri giorni, Tivoli, tomi II, 1927.
 Lino Cascioli – scrittore de Storia fotografica del calcio italiano: dalle origini al campionato del mondo 1982, collaborò con Aldo Biscardi.
 Luigi Cascioli – saggista italiano, ex seminarista, studioso autodidatta del cristianesimo e militante ateo e anticlericale
 Riccardo Cascioli – giornalista e direttore de La nuova bussola quotidiana
 Rosaria Cascioli – madre di Vincenzo Comi (chimico) imprenditore e politico.

Zoologia 
 Cascioli – nome dialettale in Puglia per il Lithognathus mormyrus.

Note

Pagine correlate 
 Cascio